Henri Dekking (auteur), Nederlands schrijver
Henri Louis Dekking, Nederlands bobsleeër